Svensk handbollselit (SHE) 2022/2023 är den 52:e säsongen av Sveriges högsta divisionen i handboll för damer.

Deltagande lag 
12 lag kvalificerade sig för spel i Svensk handbollselit 2022/2023 utifrån resultaten i SHE 2021/2022 och Allsvenskan i handboll för damer 2021/2022

Poängtabell 
  Senast Uppdaterad 25 februari 2023
 Lag ett till åtta till slutspel. Lag 12 flyttas ner till Allsvenskan. Lag 11 får kvala om en plats i SHE med lag 2 i Allsvenskan.

Slutspel 
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Referenser 

Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Handbollssäsongen 2022/2023
2022/2023